Il singolare del torneo di tennis Comerica Bank Challenger 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Michael Hill che ha battuto in finale Harel Levy 6-7, 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Michael Chang (semifinali)
 Cecil Mamiit (secondo turno)
 Paul Goldstein (secondo turno)
 Laurence Tieleman (semifinali)

 Axel Pretzsch (quarti di finale)
 Antony Dupuis (quarti di finale)
 David Caldwell (quarti di finale)
 Cristiano Caratti (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Comerica Bank Challenger 1999